Бху́та (, ) — санскритский многозначный термин.

 Бхута — в индуистской мифологии злой дух, мелкий демон из свиты Шивы.
 Душа умершего человека, не получившая материального тела; привидение, демон, гоблин.
 Один из эпитетов Шивы.
 Одно из названий 14-го дня тёмной половины лунного месяца.
 Название первостихий в философии индуизма и буддизма, где выделяются «пять великих бхут» (панча-махабхута): акаша (эфир и носитель звука), ваю (ветер), агни (огонь), апас (вода) и притхиви (земля).
 Бхута-яджна (жертва духам) — жертвоприношение стихиям, одна из пяти форм ритуального жертвоприношения в индуизме.

См. также 
 Махабхута
 Бхутараджа

Понятия индуизма
Понятия буддизма